Strauss er et tysk efternavn (skrives på tysk Strauß, Straus eller Strouse). En række historiske personer har båret dette navn.

Komponister 
 Johann Strauss d.æ. (1804-1849), østrigsk komponist
 Johann Strauss d.y., "Valsekongen" (1825-1899), østrigsk komponist, søn af Johann Strauss d.æ.
 Josef Strauss (1827-1870), østrigsk komponist og dirigent, søn af Johann Strauss d.æ.
 Richard Strauss (1864-1949), tysk komponist, kendt for sine operaer, symfoniske digte og utallige sange.

Andre personer 
 David Friedrich Strauss (1808-1874), tysk forfatter, filosof og protestantisk teolog, som anvendte mytebegrebet på evangelierne.
 Franz Josef Strauss (1915-1988), tysk politiker
 Levi Strauss (1829-1902), tysk-amerikansk tøjfabrikant